Kleomenis Tsiganis – grecki astronom
 (21775) Tsiganis – planetoida nazwana na cześć Tsiganisa